Ocee – cittadina della Georgia (Stati Uniti)
 Ocee – comunitò non incorporata del Texas
 OCEE – acronimo di Organizzazione per la cooperazione economica europea